Apium dichotomum är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Apium dichotomum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
dichotomum